Le   d'armée,  ou XXXVIII corps est une grande unité militaire et peut faire référence à divers corps d'armée :

Allemagne
  d'armée de réserve de l'armée impériale allemande
 d'armée de la Wehrmacht
 de blindés de la Wehrmacht

Chine
 d'armée (Chine)

France
 d'armée (France)

Homonymie d'unités militaires